Districte de Ramgarh (Bengala), antic districte de Bengala
 Ramgarh (Bhopal), thakurat garantit de l'agència de Bhopal
 Ramgarh (Mandla), principat confiscat pels britànics
 Fort de Ramgarh al Panjab
 Batalla de Ramgarh de 1814
 Ramgarh (jagir), a haryana
 Ramgarh (zamindari), a Bihar
 Muntanya de Ramgarh 
 Districte de Ramgarh a Jharkhand 
 Ramgarh (Alwar) al Rajasthan 
 Ramgarh (Haryana) a Haryana, districte de Panchkula 
 Ramgarh Cantonment, a Jharkhand
 Ramgarh (Hazaribagh), a Bihar
 Mina de Ramgarh, mina de carbó explotada pels britànics a Bihar, districte d'Hazaribagh 
 Ramgarh (Bihar), bloc de desenvolupament al districte de Kaimur, Bihar
 Ramgarh (tehsil), antic tehsil al districte de Mandla a Madhya Pradesh, del que la seva segona capital fou Dindori que després li va donar nom.
 Ram Garh a Jammu i Caixmir 
 Ramgarh Upazila Divisió de Chittagong, Bangladesh
 Ramgarh (Uttarakhand) estació de muntanya al Districte de Nainital
 Ramgarh (Rajasthan) ciutat de l'estat indi de Rajasthan